Somebody Lied – cortometraggio del 1917 diretto da Ben F. Wilson
Somebody Lied – cortometraggio del 1920 diretto da  Eddie Lyons e Lee Moran
Somebody Lied – cortometraggio del 1923 diretto da Bryan Foy e Stephen Roberts